Ryschow oder Ryschowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Ryschow (1895–1950), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Antonina Alexejewna Ryschowa (1934–2020), sowjetische Volleyballspielerin 
 Dmitri Alexandrowitsch Ryschow (* 1989), russischer Fußballspieler
 Juri Alexejewitsch Ryschow (* 1930), russischer Wissenschaftler und Diplomat

 Oleg Sergejewitsch Ryschow (* 1932), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Sergei Ryschow († 2011), russischer Nuklearwissenschaftler
 Xenija Olegowna Ryschowa (* 1987), russische Sprinterin

Ryzhov steht für:
 (5343) Ryzhov, nach Juri Alexejewitsch Ryschow benannter Asteroid des Hauptgürtels